Ёлва, Елва — названия рек в России:

 Ёлва — река в Свердловской области, Тюменской области, приток Лобвы.
 Елва — река в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии, приток Пильвы.
 Ёлва — река в Республике Коми, приток Выми.